Alois Alzheimer (1864-1915), een Duits neuropatholoog en psychiater
 Ziekte van Alzheimer, een naar hem vernoemde vorm van dementie

Zie ook 
 De zaak Alzheimer (doorverwijspagina)